MIS eller mis har flere betydninger:
 Hovedbetydning: Mis (kattefamilien), kort for missekat - øgenavn for et (kælent) dyr i kattefamilien og især om en tamkat
 Må ikke slettes - kort for
 mis- - præfiks fra norrønt; forkert, forfejlet (fx misvisende, misinformere, mistillid, misunde)
 mis- - præfiks fra græsk; (hade) (fx misantropi)
 Mænd i sort, MIS - populær konspirationsteori, der vedrører mystiske personer forbundet til UFOer
 Mis - er et fransk efternavn fx :en:Jean-Michel Mis
 Mis (Trentino) - bydel i den italienske kommune Sagron Mis i provinsen Trient
 Mis (flod) - biflod til Cordevole i Norditalien
 Misima Island Airport, MIS - IATA-kode
 Skede (kønsorgan) - kendt øgenavn for skede

Se også
 MIS-kondensator - metal-isolator-halvleder-kondensator
 Misser - tegneseriekat
 Mads og Misse - tegneserie
 MIS-C - Multisystem inflammatory syndrome in children